
Холо́дный Яр:

Топонимы 
 Холодный Яр — урочище в Черкасской области Украины вблизи Чигирина.
  — памятник природы в пределах лесного массива Холодный Яр.
 Холодный Яр — село в Недригайловском районе Сумской области Украины.
 Холодный Яр (Харьковская область) (б. Холодная Яруга) - бывшее село в Дергачёвском районе Харьковской области.

Литература 
 «Холодный Яр» — стихотворение Т. Г. Шевченко.
  — историко-документальный роман Юрия Горлис-Горского о республике Холодный Яр.

Воинские формирования 
 «Холодный Яр» — название различных подразделений УПА, в том числе соединения УПА «Холодный Яр».
  — добровольческое вооружённое формирование, которое входит в состав батальона «Айдар» в составе подразделений АТО-2014.
 «Холодный Яр» - второе название 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины

Прочее 
  — исторический клуб, издал ряд книг по истории Украины, выпускает ежемесячную газету.
  — любительский футбольный клуб из города Каменки Черкасской области.
  — украинский документальный фильм.

См. также 
 Холодноярская республика (1919—1922) — республика на территории Украины в районе урочища Холодный Яр.